Kolonialmuseum steht für

 Deutsches Kolonialmuseum, 1899 bis 1915 bestehendes Museum in Berlin-Moabit
Dr. H. E. Göring Kolonialhaus, 1939 bis 1945 betriebene und nach Heinrich Ernst Göring benannte rassistische Lehranstalt mit Museum in Archiv in Hannover, später private Auswanderungs-Agentur, siehe Georg Thiemann-Groeg
Königliches Museum für Zentral-Afrika, belgisches Kolonialmuseum in Tervuren bei Brüssel
 ehemaliges französisches Kolonialmuseum (Musée des colonies) im Palais de la Porte Dorée in Paris
 in Sydney wurde am 30. März 1827 The Colonial Museum eröffnet. Es wurde im Juni 1836 in Australian Museum umbenannt.